Еуген Ференци (Нови Сад, 14. новембар 1930 — Нови Сад, 17. јул 2013) био је југословенски и српски филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е_
|-
| 1978. || Избацивач (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1980. || Панонски врх || Железничар
|-
| 1981. || Ми смо смешна породица (ТВ серија) || Мајстор Циле
|-
| 1981. || Ратни хљебови (ТВ филм) || Лајош каплар
|-
| 1982. || Дан, дани... Неџада К. || Фриц
|-
| 1983. || Мртви се не враћају (ТВ мини серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1990. || Секс — партијски непријатељ бр. 1 || Мађарски официр
|-
| 1998. || Куд плови овај брод || /
|}

Селф 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е_
|-
| 1977. || Лице (кратки документарни филм) || Лично
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1930.
Умрли 2013.
Српски глумци
Југословенски глумци
Новосађани